Januarius van Benevento (Spaans: San Jen(n)aro of Italiaans: San Gen(n)aro), een heilige, patroon van Napels
San Genaro (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
San Genaro Norte, een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
San Genaro de Boconoito, een gemeente in de Venezolaanse staat Portuguesa